

Sigle 
 Draft Tube and Baffle – tipo di cristallizzatore
 Darker Than Black – Manga e Anime
 Deutscher Turner-Bund – Federazione Tedesca di Ginnastica

Codici 
 dtb – codice ISO 639-3 della lingua labuk-kiabataga kadaza